La sigla IOW può indicare:

 Isola di Wight
 Institut für Ostseeforschung Warnemünde (Istituto Leibniz per la ricerca sul mar Baltico)
 "in other words" (abbreviazione appartenente al gergo di Internet)

Codici 
 iow – codice ISO 639-3 della lingua iowa-oto